HMS Exeter je jméno, které v Royal Navy neslo těchto pět lodí:
 HMS Exeter (1680) – 70dělová řadová loď 3. třídy, spuštěná na vodu 1680.
 HMS Exeter (1697) – 60dělová řadová loď 4. třídy, spuštěná na vodu 1697.
 HMS Exeter (1763) – 64dělová řadová loď 3. třídy, spuštěná na vodu 1763.
 HMS Exeter (68) – těžký křižník třídy York. Zúčastnil se bitvy u ústí Rio de La Plata a byl potopen v bitvě u Baweanu
 HMS Exeter – plánované jméno jedné z fregat typu 61. Objednána 1956, ale zrušena 1957. 
 HMS Exeter (D89) – raketový torpédoborec typu 42. Zúčastnil se války o Falklandy a války v Zálivu.

Reference 

Exeter